Байсерке:

 Байсерке (1841—1906) — казахский домбрист-кюйши.
 Байсерке — гражданский учебно-спортивный аэродром 4 класса севернее Алматы.
 Байсерке (быв. Дмитриевка) — село в Илийском районе Алматинской области.
 Байсерке — железнодорожная станция на участке «Берлик I — Актогай» Турксиба.
 Байсерке — Bayserke PLAZA, отель.